Il doppio del torneo di tennis Waco Tennis Challenger 2002, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Huntley Montgomery e Ryan Sachire che hanno battuto in finale Diego Ayala e Jason Marshall 4-6, 6-2, 7-65.

Teste di serie 

 Ignacio Hirigoyen /  Daniel Melo (quarti di finale)
 Stephen Huss /  Lee Pearson (primo turno)

 Brandon Hawk /  Robert Kendrick (primo turno)
 Justin Bower /  Wesley Moodie (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Waco Tennis Challenger 2002